Пе́рович () — южнославянская фамилия.

Известные носители 
 Давид (Перович) (в миру Мирослав Перович; род. 1953) — епископ Сербской православной церкви, епископ Крушевацкий.
 Перович, Коста (род. 1985) — сербский баскетболист.
 Перович, Латинка (1933—2022) — югославский и сербский политик и историк.
 Перович, Марко (род. 1984) — сербский футболист, нападающий.
 Перович, Славко (род. 1989) — сербский футболист, нападающий ФК «Рад».
 Перович, Слободан (1926—1978) — югославский актёр театра, кино и телевидения.